Boříkovy lapálie mají více významů:

 Boříkovy lapálie – knižní série Vojtěcha Steklače
 Boříkovy lapálie (kniha) – první z knih této série
 Boříkovy lapálie (seriál) – televizní seriál režiséra Ludvíka Ráži z roku 1972 podle vlastního Steklačova scénáře